Rodrigo Saravia (1993), calciatore guatemalteco
 Rodrigo Saravia (2000), calciatore uruguaiano